Marie-Madeleine est un prénom français féminin, provenant du nom de Marie de Magdala dans le Nouveau Testament. 

Ce prénom est parfois contracté en Marlène. Il a pour diminutif : Magda

De ce prénom dérive le prénom Madeleine.

Variantes linguistiques 
 en italien  : Maria Maddalena (ou Maria di Magdala)
 en espagnol : Maria Magdalena
 en allemand : Maria Magdalena

Date de fête 
Les Marie-Madeleine sont fêtées principalement le 22 juillet et localement le 26 juin.

Saintes chrétiennes 
Voir

Autres personnalités portant ce prénom 
 Magda Schneider, actrice allemande
 Marie-Madeleine Dienesch, femme politique
 Marie-Madeleine de Rochechouart
Marie-Madeleine de Scudéry
 Marie-Madeleine de Saint Exupéry

Art 
 Marie-Madeleine, fresque de Piero della Francesca (vers 1460) ;
 Marie-Madeleine, peinture du Pérugin (1500) ;
 Marie-Madeleine, tableau de Frederick Sandys (entre 1858 et 1860) ;
 Marie Madeleine, film dramatique historique américain réalisé par Garth Davis, sorti en salles en mars 2018.

Chansons

Autre 
 Marie-Madeleine (cotre), voilier de pêche classé Monument historique.

Références 

Prénom féminin
Prénom français